Televizier (actualiteitenrubriek)
 Televizier (omroepblad)
 Televizier (wielerploeg)
 Gouden Televizier-Ring Gala